Lebanon (Dakota del Sud)
 Lebanon (Illinois)
 Lebanon (Indiana)
 Lebanon (Kansas)
 Lebanon (Kentucky)
 Lebanon (Maine) 
 Lebanon (Missouri)
 Lebanon (Nebraska)
 Lebanon (Nova Hampshire)
 Lebanon (Nova Jersey)
 Lebanon (Ohio)
 Lebanon (Oklahoma)
 Lebanon (Oregon)
 Lebanon (Pennsilvània)
 Lebanon (Tennessee)
 Lebanon (Virgínia)
 Lebanon Junction, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Lebanon South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Mount Lebanon (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 New Lebanon (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Rising Sun-Lebanon, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Delaware
 South Lebanon (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 South Lebanon (Oregon), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 West Lebanon, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana